Вёрне:

 Вёрне — город и коммуна в Западной Фландрии в Бельгии.
 Вёрне — административный округ в Западной Фландрии в Бельгии.